Technische massaeenheid
 Transmissible mink encephalopathy
 Totale Mesorectale Excisie, een techniek voor de operatieve behandeling van een colon- of rectumcarcinoom